Churcampa (stad), een stad in Peru
Churcampa (provincie), een provincie van Peru
Churcampa (district), een district van Peru